Велш (, ) — прізвище.

Відомі носії:
 Джеймс Велш (; 1984) — сержант британської армії, кавалер Хреста Вікторії.
 Джон Велш (; 1984) — англійський футболіст, півзахисник.
 Ірвін Велш (; 1958) — шотландський письменник і драматург.
 Майкл Велш (; 1987) — американський актор.
 Марк Велш (; 1953) — американський воєначальник, генерал Повітряних сил США (2010).
 Метью Велш (; 1976) — австралійський плавець, трикратний олімпійський призер (2000).
 Ренате Велш (; 1937) — австрійська письменниця.

Інше 
 2405 Велш (2405 Welch) — астероїд головного поясу, відкритий 18 жовтня 1963 року.

Див. також 
 Волш

Англійські прізвища